A Viribus Unitis I. Ferenc József osztrák császár és magyar király egyik uralkodói jelmondata (mottó, németül Wahlspruch) volt. A latin kifejezés magyarul „Egyesült erőkkel”, németül „Mit vereinten Kräften” formában volt ismert, de általában a latin alakot használták, mivel a soknyelvű birodalomban ez számított semlegesnek.

 SMS Viribus Unitis, az Osztrák-Magyar haditengerészet 1911-ben épült Tegetthoff-osztályú csatahajója
 Viribus Unitis, első világháborús osztrák–magyar kitüntetés
 Viribus Unitis, 1917-ben alapított olasz labdarúgócsapat (Serie D)
 Trio Viribus Unitis, 1989-ben alapított szlovén kamaraegyüttes